Thomas Herbert kan syfta på flera personer, bland andra:

 Sir Thomas Herbert, 1:e baronet (1606–1682)
 Thomas Herbert, 8:e earl av Pembroke (omkring 1656–1733)
 Thomas J. Herbert (1894–1974), guvernör i Ohio